Davide Fontolan – calciatore italiano, nato nel 1966, fratello di Silvano
 Silvano Fontolan – allenatore di calcio e calciatore italiano, nato nel 1955, fratello di Davide